TINS se može odnositi na:

 Trends in Neurosciences, časopis
 Titanijum nitrid, jedinjenje